Sezóna 2008/2009 polské hokejové extraligy probíhala od 2. září 2008 do 16. března 2009. Účastnilo se jí 10 týmů. Vítězem se stala krakovská Cracovia a postoupila tak do hokejové ligy mistrů 2009/2010. Do 1. ligy sestoupila Polonia Bytom. Naopak po roce se vrací Unia Oświęcim.

Hrací systém 
Ligy se účastní 10 týmů. Ty se nejprve utkají čtyřkolově každý s každým. Šest nejlepších celků postupuje do nadstavbové části, ve které se utkají dvoukolově každý s každým se započítáním výsledků ze základní části. Čtyři nejhorší celky ze základní části hrají skupinu o udržení, a to dvoukolově každý s každým se započítáním výsledků ze základní části. Všech 6 celků z nadstavbové části a 2 nejlepší celky skupiny o udržení postupují do playoff, které ze kterého vzejde mistr Polska. Poslední dva celky skupiny o udržení hrají mezi sebou baráž na čtyři vítězná utkání. Poražený z této baráže přímo sestupuje do 1. ligy.

Základní část

Tabulka po první fázi

Tabulka nadstavbové části

Tabulka skupiny o udržení

Playoff

Čtvrtfinále 
Podhale Nowy Targ – TKH Toruń 3:0 na zápasy (3:0, 4:2, 6:3)
Cracovia – GKS Jastrzębie 3:0 na zápasy (2:0, 4:2, 4:1)
Stoczniowiec Gdańsk – Zagłębie Sosnowiec 3:2 na zápasy (3:4 SN, 2:0, 3:4 SN, 1:0, 3:2 SN)
GKS Tychy – Naprzód Janów 3:1 na zápasy (6:3, 3:4 SN, 2:1, 4:2)

Semifinále 
Podhale Nowy Targ – GKS Tychy 2:4 na zápasy (5:2, 3:2, 1:3, 3:4, 3:6, 2:3 SN)
Cracovia – Stoczniowiec Gdańsk 4:0 na zápasy (4:2, 5:0, 5:4 pr., 4:3)

Finále 
Cracovia – GKS Tychy 4:1 na zápasy (5:4 SN, 2:1, 3:4, 3:1, 7:0)

O 3. místo 
Podhale Nowy Targ – Stoczniowiec Gdańsk 3:0 na zápasy (6:2, 7:4, 4:3)

O 5. - 8. místo 
TKH Toruń – Naprzód Janów 7:2, 2:7, Janów postoupil na samostatné nájezdy
GKS Jastrzębie – Zagłębie Sosnowiec 3:4, 3:4

O 5. místo 
Naprzód Janów – Zagłębie Sosnowiec 6:5, 6:5 pr.

O 7. místo 
TKH Toruń – GKS Jastrzębie 1:2, 2:7

Pavouk 

Čtvrtfinále se hraje na 3 vítězné zápasy, semifinále a finále na 4 vítězné zápasy.

Play-out 
KH Sanok – Polonia Bytom 4:0 na zápasy (3:1, 5:3, 7:6 SN, 8:2)

Polonia Bytom sestupuje do 1. ligy

Konečné pořadí 

Cracovia postoupila do hokejové ligy mistrů
Polonia Bytom sestoupila do 1. ligy

Polská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009